В парному розряді жіночого тенісного турніру Pattaya Women's Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши пару Вінне Пракуся і Анжелік Віджайя 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Вінне Пракуся /  Анжелік Віджайя (фінал)
 Труді Мусгрейв /  Абігейл Спірс (чвертьфінал)

 Лі Тін /  Сунь Тяньтянь (чемпіонки)
 Yan Zi /  Чжен Цзє (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

PTT Pattaya Open